Plaatsen:
Bieber (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Bieber (Biebergemünd), een woonwijk in de Duitse gemeente Biebergemünd

Personen:
Christopher Bieber (1989), een Duitse voetballer
Justin Bieber (1994), een Canadese zanger

Zie ook 
Biber (doorverwijspagina)